Camposporidium är ett släkte av svampar. Camposporidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Camposporidium